Jméno a příjmení Taylor [tejlr] nebo Tylor nosí nebo nosilo více osobností:

 Alan Taylor (* 1959) – americký filmový režisér, producent a scenárista
 Alan John Percivale Taylor (1906–1990) – anglický historik a novinář
 Angelo Taylor (* 1979) – americký sportovec, atlet, olympijský vítěz
 Anya Taylor-Joy (* 1996) – americká herečka a modelka
 Art Taylor (1929–1995) – americký jazzový bubeník
 Billy Taylor (1921–2010) – americký jazzový pianista a skladatel
 Brenda Taylor – více osob, rozcestník
 Cecil Taylor (1929–2018) – americký klavírista a hudební skladatel
 Creed Taylor (1929–2022) – americký hudební producent
 Dallas Taylor (1948–2014) – americký hudebník
 Don Taylor (1920–1928) – americký filmový režisér
 Brian Shawe-Taylor (1915–1999) – irský automobilový závodník
 Brook Taylor (1685–1731) – anglický matematik a vědec
 Corey Taylor (* 1973) – americký zpěvák a hudebník
 Dallas Taylor (1948–2015) – americký bubeník
 David Taylor – více osob, rozcestník
 Dick Taylor (* 1943) – anglický hudebník
 Edward Burnett Tylor (1832–1917) – britský kulturní antropolog
 Eliza Taylor (* 1989) – australská herečka
 Elizabeth Taylorová (1932–2011) – americká herečka
 Frederick Winslow Taylor (1856–1915) – strojní inženýr
 Gene Taylor – více osob, rozcestník
 Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975) – anglický fyzik a matematik
 George Taylor (politik) (1716–1781) – americký politik
 Henry Taylor (1885–1951) – britský plavec, olympijský vítěz
 Holland Taylor (* 1943) – americká filmová, seriálová a divadelní herečka a dramaturžka
 Hound Dog Taylor (1915–1975) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Charles Taylor – více osob, rozcestník
 Chip Taylor (* 1940) – americký zpěvák a hudebník
 Chris Taylor – více osob
 Christian Taylor (* 1990) – americký atlet, trojskokan
 James Taylor (* 1948) – americký zpěvák a kytarista
 Jennifer Taylor – více osob, rozcestník
 Johnnie Taylor (1934–2000) – americký zpěvák, skladatel a producent
 Joseph Hooton Taylor (* 1941) – americký radioastronom
 Joseph Lyle Taylor (* 1964) – americký herec
 Karl Taylor Compton (1887–1954) – americký fyzik
 Kathrine Kressmann Taylor (1903–1996) – americká spisovatelka
 Katie Taylorová (* 1986) – irská boxerka
 Kenneth Taylor (1917–2005) – americký teolog a spisovatel
 Koko Taylor (1928–2009) – americká zpěvačka
 Larry Taylor (1942–2019) – americký baskytarista, bratr Mela Taylora
 Lili Taylorová (* 1967) – americká herečka
 Major Taylor (1878–1932) – americký dráhový cyklista
 Margaret Taylorová (1788–1852) – manželka prezidenta Zachary Taylora
 Matt Taylor (* 1973) – britský astrofyzik
 Mel Taylor (1933–1996) – americký hudebník, bratr Larry Taylora
 Meshach Taylor (1947–2014) – americký herec
 Mick Taylor (* 1949) – anglický hudebník
 Mike Taylor – více osob, rozcestník
 Molly Taylorová (* 1988) – australská automobilová závodnice
 Morgan Taylor (1903–1975) – americký atlet, olympijský vítěz
 Neil Taylor (* 1989) – velšský fotbalový obránce a reprezentant
 Otis Taylor (* 1948) – americký bluesový hudebník
 Phil Taylor (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Phineas Taylor Barnum (1810–1891) – americký cirkusový podnikatel
 Richard Edward Taylor (1929–2018) – kanadsko-americký fyzik
 Rip Taylor (1931–2019) – americký herec
 Robert Taylor (* 1963) – australský herec
 Rod Taylor (1930–2015) – australský herec
 Roger Taylor (* 1949) – britský hudebník
 Ross Taylor (1902–1984) – kanadský hokejový obránce
 Rufus Tiger Taylor (* 1991) – britský bubeník
 Sam Taylor-Wood (* 1967) – anglická filmařka, fotografka a výtvarnice
 Scout Taylor-Compton (* 1989) – americká herečka
 Steve Taylor (* 1957) – americký zpěvák, skladatel a režisér
 Teyana Taylor (* 1990) – americká zpěvačka, tanečnice, herečka a modelka
 Thomas Griffith Taylor (1880–1963) – anglický vědec a cestovatel
 Trevor Taylor (1958–2008) – jamajsko-německý zpěvák, hudebník, hudební producent a skladatel
 Tommy Taylor (1932–1958) – anglický fotbalista 
 Wesley Taylor (* 1986) – americký divadelní herec a zpěvák
 Zachary Taylor (1784–1850) – americký voják a politik, 12. prezident Spojených států amerických

fiktivní postavy
 Mac Taylor – fiktivní postava televizního seriálu Kriminálka New York 
 George Taylor – fiktivní postava z filmové série Planeta opic

rodné jméno
 Taylor Dayne (* 1962) – americká zpěvačka, herečka a tanečnice
 Taylor Fritz (* 1997) – americký tenista
 Taylor Hawkins (1972–2022) – americký hudebník
 Taylor Momsen (* 1993) – americká zpěvačka a herečka
 Taylor Rain (* 1981) – americká pornoherečka a režisérka
 Taylor Swift (* 1989) – americká zpěvačka
 Taylor Wang (* 1940) – americký astronaut

jiný význam
 Lange-Taylor Prize – ocenění na podporu dokumentárních spisovatelů a fotografů
 Taylor County – 9 okresů v USA
 Taylorova řada – matematická funkce